Ramón López peut désigner :
 Ramón López (1936-), athlète cubain spécialiste du triple saut ;
 Ramón López (1961-), batteur espagnol ;
 Ramón López (1963-), athlète paraguayen spécialiste des courses de fond.